Volatería puede referirse a:

 Volatería, una disciplina de la cetrería en la que se cazan aves (es por lo tanto la caza de aves mediante otras aves);
 Volatería, aquellas carnes de consumo obtenidas de las aves de corral (pollo, pavo, perdiz, codorniz, faisán etc.);
 Una volatería es un conjunto de aves; o
 Una volatería es también un conjunto de ideas o impresiones que una persona puede tener en mente en un momento dado, pero sin que dicha persona sea capaz de fijar su atención en ninguna de ellas. El término se usa en un sentido no patológico, en los casos de afección patológica se habla de confusión.